Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Осасуна» 94-м в её истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Осасуна» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Второй дивизион Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

Второй раунд

Примечания 

2014/2015
Осасуна